Division I i ishockey 1963-64 var den 43. sæson af den bedste svenske ishockeyliga. Det var samtidig turneringen om det 40. svenske mesterskab i ishockey for mandlige klubhold. De 16 deltagende klubber var opdelt i to regionale puljer med otte hold i hver, og i hver pulje spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle. De fire bedste hold fra hver pulje gik videre til SM-serien, hvor de otte hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle om mesterskabet. De fire lavest placerede hold i hver pulje spillede videre i Kvalifikationsserien om at undgå de fire nedrykningspladser til Division II.

Mesterskabet blev vundet af Brynäs IF, som blev svenske mestre for første gang. Klubben havde kvalificeret sig til SM-serien som nr. 2 i Division I Syd og vandt samtlige syv kampe i mesterskabsslutspillet. Sølvmedaljerne gik til Leksands IF, der havde vundet Division I Nord, og som opnåede fem sejre, en uafgjort og et nederlag i SM-serien. Dermed vandt klubben SM-sølv for anden gang, og samtidig tangerede den sit bedste resultat indtil da. Bronzemedaljerne blev for anden sæson i træk vundet af Södertälje SK, som havde kvalificeret sig til SM-serien ved at slutte på fjerdepladsen i Division I Syd, og som dermed vandt SM-medaljer for 25. gang.

Grundspil 

Division I var opdelt i to regionale puljer, Nord og Syd, med otte hold i hver. I hver pulje spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvorefter de fire bedste hold gik videre til mesterskabsslutspillet, SM-serien, mens de fire lavest placerede hold spillede videre i nedrykningsspillet, Kvalifikationsserien.

Division I Nord

Division I Syd

Kvalifikationsserien 

Kvalifikationsserien havde deltagelse af de fire nederst placerede hold i hver af de to regionale Division I-kredse. De otte hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle om at undgå de fire nedrykningspladser til Division II. Holdene, der var sluttet på femte- eller sjettepladsen i grundspillet, fik fire hjemmekampe, mens holdene på syvende- eller ottendepladsen i deres grundspilspulje måtte nøjes med tre hjemmekampe.

SM-serien 

SM-serien var slutspillet om mesterskabet og havde deltagelse af de fire bedst placerede hold i hver af de to regionale Division I-kredse. De otte hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle om mesterskabet. Holdene, der var sluttet på første- eller andenpladsen i grundspillet, fik fire hjemmekampe, mens holdene på tredje- eller fjerdepladsen i deres grundspilspulje måtte nøjes med tre hjemmekampe.

Spillere 

Brynäs IF's mesterhold bestod af følgende spillere:
 Lars Bylund (1. SM-titel)
 Hans Dahllöf (1. SM-titel)
 Hans Eriksson (1. SM-titel)
 Lars Hedenström (1. SM-titel)
 Leif Jansson (1. SM-titel)
 Lennart Johansson (1. SM-titel)
 Kjell Johnsson (1. SM-titel)
 Heimo Klockare (1. SM-titel)
 Kjell Larsson (1. SM-titel)
 Hans Lindberg (1. SM-titel)
 Bertil Lindström (1. SM-titel)
 Tord Lundström (1. SM-titel)
 Jan Erik Lyck (1. SM-titel)
 Lars-Åke Sivertsson (1. SM-titel)
 Hans Sjöberg (1. SM-titel)
 Lennart Svedberg (1. SM-titel)
 Håkan Wickberg (1. SM-titel)

Kilder 
 Hockeyarchives - Championnat de Suède 1963/64  
 Ishockeytabeller - 1963-64  
 Svenska Ishockeyförbundet - Historik - Nationellt  
 Djurgården Hockey - Historia - 1960-1969  
 Hammarby IF - Historia - 1963/64  
 Frölunda Indians - Vår historia - Alla säsonger  
 Svenskhockey.com - Allsvenskan 1963/64

Noter 

1963-64
1963-64
Ishockey i 1963
Ishockey i 1964